Талибов — фамилия, образованная от имени Талиб арабского происхождения; имеет женскую форму Талибова.

 Известные носители 
 Талибов, Букар Бекирович (1928—2003) — советский и российский лингвист, специалист в области фонологии, исторической лексикологии, лексикографии и описательной грамматики лезгинских языков;
 Талибов, Нурипаша Мухтарович (род. 1960) — советский и российский тренер по боксу.

 Талибова, Хавар Ага кызы (1924—1995) — дважды Герой Социалистического Труда.
 См. также 
Талыбов